Tragedia na K2 (1986)
 Tragedia na K2 (2008)